Ольга Дмитриевна Голикова (23 мая 1961 года) —  пастор церкви «Миссия Свет Христа» Россия, г. Санкт-Петербург

Биография 
Родилась в семье пастора Дмитрия Шатрова. С 1979 года участвовала в жизни общины пятидесятников в Парголово. В 1980 году окончила педагогическое училище, работала воспитательницей детского сада. В 1987 году окончила Ленинградский педагогический институт (факультет дефектологии). В 1993 году получила степень бакалавра теологии. В 1997 году в США (Миннесота) получила степень магистра теологии. С 1997 по 2013 год вела телепередачи на канале ОТВ. В 2005 году получила титул графини. В 2006 году окончила Академию госслужбы.

Мать троих детей, бабушка девяти внуков.

Воззрения 
Голикова  настаивает на необходимости десятины и духовной войны, допускает существование родовых проклятий. Голикова негативно относится к компьютерным играм, полагая, что в них присутствует момент продажи души дьяволу. Церковь, по ее мнению, есть "армия последнего времени"

Книги 
 "Лестница в небо" (2011) ISBN 978-5-91948-004-4
 "Россия для Христа" (2015) ISBN 978-5-91948-001-3

Примечания

Ссылки 
 Голикова Ольга Дмитриевна
 Голикова Ольга Дмитриевна, док. теологич. наук, акад., Графиня

Персоналии:Протестантизм в России